Die Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Corse in der Region Korsika. Sie wurde am 27. Dezember 2016 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Vescovato.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen Communauté de communes Orezza-Ampugnani und Communauté de communes de la Casinca. Weiters schlossen sich sechs Gemeinden aus der aufgelösten Communauté de communes du Casaccóni è Gólu Suttanu dem hiesigen Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Castagniccia Casinca
Gegründet 2016